CD/DVD Burning Plugin – darmowa wtyczka do Total Commandera umożliwiająca nagrywanie płyt CD i DVD.

Po zainstalowaniu wtyczki na liście napędów, w Otoczeniu sieciowym, pojawia się pozycja CD/DVD Burner, w której można wybrać typ nagrywanej płyty. Do jej wirtualnego katalogu przenoszone są pliki do nagrania, a wybranie polecenia Burn Media uruchamia proces wypalania płyty, z oknem dialogowym Burn Media.

Dostępne projekty:
 Audio CD
 Data CD/DVD
 Data CD: Boot-CD Image
 ISO/CUE Image
 Video DVD

Linki zewnętrzne 
 Serwis Totalcmd.net
 

Programy do nagrywania dysków optycznych